Суперкубок Бельгии по футболу 2001 () — 23-й розыгрыш Суперкубка Бельгии, в котором встречались чемпион страны сезона 2000/01 «Андерлехт» и обладатель Кубка Бельгии 2000/01 «Вестерло». Встреча состоялась 4 августа 2001 года в Вестерло, на стадионе Хёт Кёйпье.

Матч

Отчёт о матче

Примечания

Ссылки 
 Отчёт на goalstream.org

2001
Матчи ФК «Андерлехт»
Матчи ФК «Вестерло»
Бельгия
Спорт в Бельгии в 2001 году
События 4 августа
Август 2001 года
Спорт в Вестерло